Buzancy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Buzancy (Aisne) im Département Aisne
 Buzancy (Ardennes) im Département Ardennes